Grandrupt, commune française, située dans le département des Vosges
 Grandrupt-de-Bains, commune française, située dans le département des Vosges
 Pair-et-Grandrupt, commune française, située dans le département des Vosges

Ruisseaux 
 Le Grand-Rupt, ruisseau à Leintrey, dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.
 Le Grand-Rupt, ruisseau affluent de l'Agne, dans la région Lorraine.

Voir aussi 
  
 Grandrieux
 Grandru
 Grandrif

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France